Celloconcert nr. 2 (Balada)
 Celloconcert nr. 2 (Haydn)
 Celloconcert nr. 2 (Penderecki)